Naselja u Hrvatskoj:
 Pejkovići, zaselak kod Rašćana
 Pejkovići, zaselak kod Zadvarja

Naselja u BiH:
 Pejkovići, zaselak kod Brčkog
 Pejkovići (Foča, BiH), naselje kod Bastasa
 Pejkovići, Foča, BiH, zaselak kod Tođevca, Popovog Mosta, Grandića i Vojnovića